Герольд I (; около 730 — после 1 июля 784) — знатный франк, граф в Крайхгау и  (упоминается в 777 и 784 годах); родоначальник  и .

Биография 
Герольд I родился приблизительно в 730 году в знатной франкской семье, возможно, связанной родственными узами с Агилольфингами. Согласно документу от 12 июня 767 года, его родителями были Агилольф и Герисвинда. Однако по другой версии, Герольд I был сыном графа Хадо из Англахгау и Гернии Швабской, также связанными с Агилольфингами. Он был графом в Крайхгау и Англахгау. Предполагается, что он мог быть поселён в Алеманнии правителем Франкского государства Карлом Великим после подавления там восстания. В «Деяниях императора Людовика» Теган упоминал, что супруга Герольда I  (умерла в 784 или 786 году) была дочерью алеманнского графа Хнаби. Благодаря этому браку Герольд I вошёл в высшие круги алеманнской знати, что позволило ему значительно укрепить здесь свои позиции. Дедом Иммы был Хуохинг, брат герцога Баварии Одилона, что дало Герольду I также родственные связи и с баварским дворянством.

В датированных 779 и 783 годах документах Герольд I упомянут как граф . Он обладал обширными владениями не только в Алеманнии, но и в Эльзасе. В хартии от 1 июля 784 года сообщается, что Герольд I и Имма сделали богатое пожертвование недавно основанному Лоршскому аббатству, передав монастырю земли вблизи Вормса и Гейдельберга (в Крайхгау, Англахгау, ,  и ). Вероятно, вскоре после этого Герольд I скончался.

Дочь Герольда I Хильдегарда (757/758—783) стала в 771 году второй супругой правителя Франкского государства Карла Великого. Её сыном был император Людовик I Благочестивый. Кроме неё у Герольда I и Иммы были другие дети:
  (умер 1 сентября 799) — первый представитель рода Герольдингов, правитель Аварской марки и префект Баварии с 796 года;
  (умер около 824) — первый из Удальрихингов; граф в  и  приблизительно с 780/781 года, в Хегау с 787/791 года, в Тургау с 787 года и в Эльзасе с 817 года;
 Роадберт — граф земель вблизи Боденского озера;
 Уто (Вото);
 Мегингоц;
 Адриан — граф в Орлеане и пфальцграф (упоминается в 793 году; умер после 10 ноября 821 года);
  — возможно, отец графа Эда Орлеанского (умер в 834 году).

В некоторых источниках маркграф Эрик Фриульский также называется среди детей Герольда I, но, скорее всего, он происходил из другой знатной семьи, жившей в окрестностях Страсбурга.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в VIII веке
Умершие в 780-е годы
Франкская знать
Персоналии:Период Каролингов
Персоналии Франкского государства VIII века